Wyniki Grand Prix Skandynawii 2002, siódmej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2002.

Były to pierwsze zawody o Wielką Nagrodę Skandynawii.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą: (Bjarne Pedersen i David Ruud). W nawiasach podano numery stałe.

 (2) Jason Crump (Australia)
 (11) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (4) Ryan Sullivan (Australia)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (6) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (9) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (14) Lukáš Dryml (Czechy)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (22) Krzysztof Cegielski (Polska)
 (7) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (17) Rune Holta (Norwegia)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (18) Matej Ferjan (Słowenia)
 (19) Grzegorz Walasek (Polska) (25) Peter Karlsson (Szwecja)
 (20) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (15) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (10) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (21) Sebastian Ułamek (Polska)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (23) Bjarne Pedersen (Dania)
 (24) David Ruud (Szwecja)

Wyniki

Opis 
W dwunastym biegu na pierwszym łuku doszło do karambolu. W jego wyniki, Brytyjczyk Carl Stonehewer był niezdolny do kontynuowania zawodów. Jak się potem okazało, Stonehewer nie wystąpił już w trzech następnych rundach Grand Prix. Był to zarazem ostatni start Brytyjczyka w zawodach Grand Prix.

Klasyfikacja przejściowa 

Skandynawia
2002
2002 w Szwecji